2 miejscowości w Polsce:
 Tomaszówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno
 Tomaszówek – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Zobacz też: Tomasiewiczówka, Tomasze, Tomaszew, Tomaszewo, Tomaszki, Tomaszkowice, Tomaszkowo, Tomaszków, Tomaszowice, Tomaszowo, Tomaszów, Tomaszówka